Suar może dotyczyć:
 Suar – miasto w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh
 Suar – dawne miasto w historycznym państwie Bułgaria Wołżańsko-Kamska